Plaats in Indonesië
 Paberasan (Sampang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Paberasan (Kota Sumenep), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java